Wegenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadette Wegenstein (* 1969), österreichische Forschungsprofessorin und Direktorin des Center for Advanced Media Studies an der Johns Hopkins University
 Carl Leopold Wegenstein (1858–1937), österreichischer Orgelbauer